Shotgun (fucile a canna liscia in lingua inglese) può riferirsi a:

Golf 

 Shotgun – Termine che indica la modalità di partenza in una gara di Golf. I partecipanti partiranno tutti alla stessa ora da tutte le buche (Tee) del percorso e finiranno il loro giro alla buca precedente da quella da cui sono partiti (normalmente tutti i partecipanti partono dalla buca 1 e terminano alla buca 18 con orari di partenza scaglionati)

Letteratura 

 87º Distretto: una cartuccia di troppo (Shotgun) – romanzo di Ed McBain del 1969

Musica 

 Shotgun – singolo tratto dall'album Gold Cobra dei Limp Bizkit del 2011
 Shotgun – singolo di George Ezra del 2018
 Shotgun- singolo tratto dall’album Primo Victoria dei Sabaton

Sport 

 Shotgun – una formazione d'attacco nel football americano

Televisione 

 Colpo di pistola (Shotgun) – episodio della seconda stagione di Squadra Speciale Cobra 11
 Doppia scelta (Shotgun) – episodio della terza stagione di Private Practice
 Shotgun – episodio della quarta stagione di Breaking Bad
 Shotgun – episodio della ventesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Tendere una mano (Shotgun) – episodio di Justice - Nel nome della legge